Samassa ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Samassa (1833–1917), österreichischer Industrieller
 Anton Samassa (1808–1883), österreichischer Fabrikant
 József Samassa (1828–1912), ungarischer Geistlicher und Erzbischof von Eger

 Max Samassa (1862–1945), österreichischer Industrieller
 Paul Samassa (1868–1941), österreichischer Schriftsteller, Politiker und Zoologe